Jones Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Jones Farm (Texas), ID-Nr. 94001357
 Jones Farm (Virginia), ID-Nr. 96001052